Pierantozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuela Pierantozzi (* 1968), italienische Judoka
 Sandra Pierantozzi (* 1953), Politikerin aus Palau